Francis Abbott, Jr. (1834 - 1903) foi um botânico  inglês .

Ligações externas
  

Botânicos da Inglaterra
Botânicos da Austrália